Kirkton bezeichnet folgende Ortschaften:

 Kirkton (Dundee), eine Ortschaft im Norden von Dundee, Schottland
 Kirkton (Dumfries and Galloway), Ortschaft in der Council Area Dumfries and Galloway, Schottland
 Kirkton (Fife), Ortschaft in der Council Area Fife, Schottland
 Kirkton (Scottish Borders), Ortschaft in der Council Area Scottish Borders, Schottland 
 Steinkreis Kirkton of Bourtie, ein Steinkreis in Aberdeenshire, Schottland  

Siehe auch:
 Souterrain von Kirkton